Усманский уезд — административная единица в Азовской губернии (1708—1725), Воронежской губернии (1725—1779), Тамбовской губернии Российской империи и РСФСР (1779—1923 годах) и Воронежской губернии РСФСР (1923—1928). Уездный город — Усмань.

География 
Уезд был расположен на юго-западе Тамбовской губернии, граничил с Воронежской губернией на западе и юге. По площади уезд занимал территорию в 4125,8 вёрст² .

История 
Уезд возник с момента строительства крепости Усмани в 1645 году и находился в подчинении Разрядного приказа.

1701 г. уезд перешёл в подчинение Адмиралтейского приказа.

В 1708 г. при учреждении губерний Усманский уезд вошёл в состав Азовской губернии, которая затем была преобразована в Воронежскую.

1719 г. — уезд зачислен в состав Воронежской провинции.

1732 — уездный город.

В 1779 году — в составе Тамбовского наместничества (с 1796 года — Тамбовской губернии).

1798 году — уезд был ликвидирован и присоединён к Липецкому уезду.

1801 году — уезд восстановлен.

Декретом ВЦИК «Об изменениях в составе Тамбовской губернии» от 4 января 1923 г. Усманский уезд, за исключением Карпельской, Мордовской, Новоникольская, Чемлыкской волостей, был присоединён к Воронежской губернии.

Согласно Декрету ВЦИК от 11 июня 1923 г.., в состав Усманского уезда вошли Александровская, Матрёнская, Михайловская, Садовская, Щученская волости Бобровского уезда; Верхнехавская, Ивановская, Щукавская волости Воронежского уезда.

В 1928 году уезд был упразднён и вошёл в состав Воронежского округа ЦЧО.

Население 
Население уезда в 1896 году 211 529 чел.

По переписи 1897 года в уезде было 209 910 жителей (102 431 мужчин и 107 479 женщин). В г. Усмань — 9986 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 362 645 человек, из них городское — 13 456 человек.

Населённые пункты 
В 1893 году в состав уезда входило 449 населённых пунктов, наибольшие из них:

 г. Усмань — 8167 чел.;
 с. Мордово — 7123 чел.;
 с. Демшинск — 6110 чел.;
 с. Куликово — 6047 чел.;
 с. Нижняя Матрёнка — 4815 чел.;
 с. Княжая Байгора — 4587 чел.;
 с. Талицкий Чемлык — 4520 чел.;
 с. Верхняя Матренка — 3156 чел.;
 с. Березнеговатка — 2632 чел.;
 с. Новочеркутино — 1769 чел.;
 с. Новоникольское — 1218 чел.

Землевладельцы уезда 

Землевладельцами уезда по данным энциклопедии «Вся Россия» 1895 года.

 Бланк Василий Григорьевич — с. Никольское, 721 дес.
 Богомолова Анна Ивановна — хутор Юрловка, 334 дес.
 Вельяминов Григорий Николаевич — с. Никольское, 2104 дес.
 Волконская Елизавета Григорьевна — с. Большая Добринка, 4533 дес.
 Воронецкие А. М. и В. В. — с. Ростовка, 1283 дес.
 Вышеславцева Александра Ивановна — с.-цо Тресвятское, 644 дес.
 Вяземский Леонид Дмитриевич — с. Лотарево, 3116 дес.  
 Головин Дмитрий Дмитриевич — имение Озерки, 861 дес.
 Горст Надежда и София — с. Коптева, 1036 дес.
 Дубовиковы, совладельцы — с-цо Алексеевка, 418 дес.
 Катенина Анна Ивановна — с. Москва. 743 дес.
 Колпаковская, Тиран и Савельев — с. Александровка, 1471 дес.
 Кугушева Анна Григорьевна, княгиня — с. Замарай, 620 дес.
 Кузьмин Ефимий Дмитриевич — с-цо Дмитриевска, 537 дес.
 Лисянский Яков Ильич — с-цо Новопетровское, 922 дес.
 Лукьянович Н. Р. — с. Дмитрополье, 509 дес.
 Остен-Сакен Мария Ильинична — с. Пушкино, 2792 дес.
 Охотниковы Ольга Александровна и Александр Михайлович — с. Александровское, 2922 дес.
 Охотников Григорий Михайлович — с. Александровское, 774 дес.
 Охотников Михаил Михайлович — с. Ново-Черкутино, 1704 дес.
 Мазаракий Андриан Семёнович — с. Софьино, 640 дес.
 Павлов В. И. — д. Матренка, 618 дес.
 Придорогин Михаил Матвеевич — с-цо Георгиевское, 573 дес.
 Придорогин Николай Матвеевич — имение Прозоровское, 1838 дес.
 Придорогин Петр Матвеевич — с. Сибирка, 573 дес.
 Сергеева Анна Михайловна — с. Павловское, 1545 дес.
 Снежков Григорий Алексеевич- с. Ново-Петровское (Снежково), с. Нижняя Матренка
 Снежков Григорий Григорьевич — с-цо Богородицкое, 721 дес.
 Сомов Г. Д. — с. Мосоловка, 588 дес.
 Стрельников Николай Васильевич — с. Георгиевское, 551 дес.
 Храповицкий Алексей Николаевич — с-цо Петровское, 731 дес.
 Хренниковы Василий Павлович и Иван Васильевич — с. Дмитриевка, 537 дес.
 Шидловская Лидия Владимировна — имение Бычек, 752 дес.
 Щуко Казимир Игнатьевич — с. Чемлычек, 546 дес.

Административное деление 
В начале XIX века уезд делился на 2 стана:
 Первый — с центром в с. Демшинске
 Второй — с центром в с. Березнеговатке, с 1837 г. — с. Талицкий Чамлык

В начале XX века был создан третий — с центром в с. Мордово

Волости 

Волость — сословная территориальная единица, охватывающая несколько селений, исполнительным органом которой являлось волостное правление. Волостные правления вводились по закону от 7 августа 1797 г. «О разделении казённых селений на волости и о порядке внутреннего
их управления» для размежевания волостей, населённых государственными крестьянами. Размер волости ограничивался 3000 душ. Название волости определялось по названию её главного селения. В уезде были созданы следующие волости:

 Верхне-Матрёнская. Центр — с. Верхняя Матрёнка;
 Демшинская. Центр — с. Демшинск;
 Завальская. Центр — Завальное ;
 Куликовская. Центр — с. Куликово;
 Мордовская. Центр — с. Мордово;
 Нижне-Матрёнская. Центр— с. Нижняя Матрёнка.

В 1861 году в ходе Крестьянской реформы были созданы новые волости и их количество увеличилось до 28, к концу века сократилось до 25 волостей:

 Барятинская. Центр — с. Богородицкое;
 Березнеговатская. Центр — с. Березнеговатка;
 Березнеговская. Центр — с. Березнеговка;
 Бреславская. Центр — с. Бреславка;
 Верхне-Матрёнская. Центр — с. Верхняя Матрёнка;
 Демшинская. Центр — с. Демшинск;
 Дмитриевско-Дуровская. Центр — с. Дурово;
 Завальская. Центр — с. Завальное;
 Карпельская. Центр — с. Карпели;
 Княже-Байгорская. Центр — с. Княжая Байгора;
 Крутчинско-Байгорская. Центр — с. Крутченская Байгора;
 Куликовская. Центр — с. Куликово;
 Марфинская. Центр — с. Марфино.
 Мордовская. Центр — с. Мордово;
 Нижне-Матрёнская. Центр — с. Нижняя Матрёнка;
 Ново-Никольская. Центр— с. Новоникольское;
 Новочеркутинская. Центр — с. Новочеркутино;
 Павловская. Центр — с. Павловка;
 Пашковская. Центр — с. Пашково:
 Подворская. Центр — Никольское;
 Поддубровская. Центр — Поддубровка;
 Пригородная. Центр — Пятницкая и Пушкарская слободы;
 Пушкинская. Центр — с. Пушкино;
 Ростовская. Центр — с. Ростовка;
 Сафоновская. Центр — с. Сафоново;
 Талицкая. Центр — с. Талицкий Чамлык;
 Тихвинская. Центр — Большая Плавица;
 Чемлыкская. Центр — Чемлык.

Воеводы (1645—1701)  

 Вельяминов Степан Михайлович. С янв. 1645 года до сент. 1648 года.
 Вельяминов Мирон Михайлович. С сент. 1648 года до июля 1649 года.
 Челищев Еноклыч Григорьевич. С июля 1649 года до 11 августа 1650 года.
 Кн. Волконский-Хромой Иван Михайлович. С 11 авг. 1650 года до осени 1654 года.
 Сухотин Денис Иванович. С осени 1654 г. до сент. 1656 года.
 Нарышкин Василий Поликарпович. С 1 окт. 1656 до 27 марта 1657 года.
Чаплыгин Андрея Фёдорович. С 28 марта 1657 года до 13 февр. 1663 года.
 Белелюбский Воин Борисович. С 13 февр. 1659 года до янв. 1661 года.
 Карпов Владимир Данилович. С 6 янв. 1661 г. до февраля 1663 года.
 Карандеев Матвей Феодорович. С февр. 1663 г. до февр. 1665 года.
 Лазарев Иван Дмитриевич. С февр. 1665 г. до фев. 1667 года.
 Ушаков Степан Осипович. С февр. 1667 г. до 1 марта 1669 года.
 Маслов Иван Александрович. С 1 марта 1669 до марта 1671 года.
 Верёвкин Кирилл Димитриевич. С марта до осени 1671 года.
Спешнев Григорий Силыч. С осени 1671 г. до осени 1673 года.
 Карпов Прокопий Данилович. С осени 1673 года янв. 1676 года.
 Караулов Степан Леонтьевич. С 1 янв. 1676 г. да 1 марта 1677 года.
 Клишков Дмитрий Борисович. С 1 марта 1677 года до марта 1679 года.
 Сухотин Андрей Кириллович. С 1 марта 1679 г. до лета 1680 года.
 Пятово Иван Ларионович. С лета 1680 г. до 11 сент 1682 года.
 Тарбеев Дмитрий Дмитриевич. С 11 сент. 1682 г. окт. 1683 года.
 Косагов Григорий Иванович. С окт. 1683 г. до 24 авг. 1684 года.
 Висленев Петр Денисович. С 24 авг.1684 г. до мая 1685 года.
 Карцев Фёдор Степанович. С мая 1685 года до 30 мая 1686 года.
 Пещуров Никита Иванович. С З0 мая 1686 года до 5 июня 1687 года.
 Кропотов Иван Софронович. Лето 1687 года до 5 сент.
 Кропотов Василий Иванович. С 5 сент. 1687 года до 5.сент. 1689 года.
 Извольский Петр Семёнович. С 5 сент.1689 г. до осени 1691 года.
 Кн. Дулов Игнатий Иванович. С осени 1691 года до весны 1693 года.
 Дмитриев Евдоким Петрович. С весны 1693 г. до авг. 1695 года.
 Игнатьев Филипп Иванович. С сент. 1697 г. до 9 сентября 1699 года.
 Лавров Богдан Васильевич. С 9 сентября 1699 года до сентября 1701 года

Городничие (1779—1862) 

 1.Мелехов Аким Данилович, к.с. — 1779—1783 годы.
 2.Шибарин Степан Афанасьевич, сек.-м. — 1783—1786 годы.
 3.Зинкевич, подпоручик, прав. долж. — 1802 год.
 4.Вендеревский Иван Васильевич, т.с. — 1802—1810 годы.
 5.Путятин Сергей Алексеевич, князь, т.с. — 1811—1813 годы.
 6.Маслов Николай Васильевич, т.с. — 1814—1815 годы.
 7.Белелюбский Борис Петрович, шт.-кап. — 1816—1819 годы.
 8.Голдобин Николай Фёдорович, полк. — 1822 год.
 9.Есипов Василий Васильевич, майор н.д. — 1823 год.
 10.Рожанский Василий Алексеевич, прав.долж. — 1824 год.
 11.Рудников Карп Карпович- 1824—1829 годы.
 12.Потулов Николай Васильевич- 1833—1834 годы.
 13.Рожанский Василий Алексеевич- 1834—1835 годы.
 14.Колобов Алексей Максимович- 1838—1842 годы.
 15.Даев Николай Петрович, майор- 1842—1845 годы.
 16.Бурков Иван Игнатьевич- 1845—1846 годы.
 17.Судьбинский, прав. долж.- 1846—1847 годы.
 18.Евреинов Михаил Мелентьевич- 1847—1848 годы.
 19.Желябужский Николай Алексеевич, и. о. — 1847 год.
 20.Иерусалимский Карп Гаврилович, майор, пр. долж. — 1849 год.
 21.Объедков Михаил Фёдорович, прав. долж. — 1849 год.
 22.Мосолов Иван Иванович, прав. долж. — 1849 год.
 23.Лебедев Василий Александрович, прав. долж. — 1849 год.
 24.Желябужский Николай Алексеевич, поручик — 1849—1851 годы.
 25.Запольский — 1851—1853 годы.
 26.Сирелиус Осип Фёдорович, подпоручик — 1853—1854 годы.
 27.Соколов Павел Дмитриевич, шт.-кап. — 1854—1859 годы.
 28.Базилевский Евгений Васильевич- 1860—1861 годы.
 29.Добромыслов Иван Ильич, т.с., прав. долж. — 1862 год.
 30.Болтенков Василий Михайлович, майор — 1862—1863 годы

Председатели уездной земской управы (1865—1918)

Уездные предводители дворянства (с 21 сентября 1865 г. — председатели уездного Земского Собрания)

Уездные комиссары Временного Правительства

Секретари Укома РКП(б) (1918—1928) 
 Ходов А. И.-16.10.1918
 Спиридонов К. И. — 15.11.1918
 Васильев Г. И.- 16.03.19
 Андреев Николай Александрович — 31.03.1919
 Верховых Василий Мефодьевич. М -. 13.12.1919
 Крадин И. М. — 6.06.1920
 Мольков — 5.6. 1921.
 Щеколдин Александр Яковлевич — до 12.12.1921
 Шахов Аркадий Гаврилович — с 15.12.1921
 Лыксов Трофим Алексеевич 2.01.1923
 Архипов Василий Григорьевич — 9.8.1924.

Председатели Уисполкома 
 1917 (апрель — июнь) — Моисеев Борис Израилевич
 1917 (до 16 октября) — Соломаха М. К., Гоштофт И.И, Евсеев Ф. И.
 1917 — 1918 — Исполатов, Николай Николаевич
 Селиванов Александр Васильевич — с сентября по декабрь 1918 года.
 Васильев Гаврил Иванович — с декабря 1918 по 21 февраля 1919 года,
 Андреев Владимир Демьянович — с 26 февраля 1919 года по январь 1920 года.
 Шалыгин Константин Герасимович — с января по апрель 1920 года.
 Тихомиров Владимир Алексеевич — с апреля по 18 июля 1920 года
 Трелин Иван Фёдорович — с 18 июля по 6 ноября 1920 года
 Роенко Владимир Фёдорович — с 6 ноября 1920 по апрель 1921 года
 Судомоин Моисей Николаевич — с апреля по июнь 1921 года.
 Кочуков Емельян Никифорович — с июля по декабрь 1921 года
 Щеколдин Александр Яковлевич — с 15 декабря 1921 года по 21 июня 1922 года
 Беликов Федот Николаевич — с 21 июня по 21 июля 1922 года
 Архангельский Сергей Андреевич — с 21 июля по 1 декабря 1922 года.
 Дьяконов Павел Петрович — с 5 декабря 1922 года.
 Шереметьев Василий Иванович — с августа 1924 года
 Рычков Григорий Сергеевич
 Иванников Василий Васильевич

Административное деление уезда в советский период 
 В 1923 году уезд состоял из 30 волостей:
 Александровская. Центр — с. Самовец.
 Барятинская. Центр — с. Богородицкое;
 Березнеговатская. Центр — с. Березнеговатка;
 Березнеговская — с. Березнеговка;
 Бреславская. Центр — с. Бреславка;
 Верхне-Матрёнская. Центр — с. Верхняя Матрёнка;
 Верхне-Хавская. Центр — с. Верхняя Хава.
 Демшинская. Центр — с. Демшинск;
 Девицкая. Центр — с. Девица.
 Добринская. Центр — с. Добринка.
 Завальская. Центр — с. Завальное;
 Ивановская. Центр — с. Ивановка;
 Княже-Байгорская. Центр — с. Княжая Байгора;
 Крутчинско-Байгорская. Центр — с. Крутченская Байгора;
 Куликовская. Центр — с. Куликово;
 Матрёнская. Центр — с. Матрёнка;
 Михайловская. Центр — с. ;
 Нижне-Матрёнская. Центр — с. Нижняя Матрёнка;
 Новочеркутинская. Центр — с. Новочеркутино;
 Отскоченская. Центр — с. Отскочное;
 Павловская. Центр — с. Павловка;
 Падворская. Центр — Никольское;
 Поддубровская. Центр — Поддубровка;
 Пригородная. Центр — Пятницкая и Пушкарская слободы;
 Пушкинская. Центр — с. Пушкино;
 Садовская. Центр — с. Садовое;
 Сафоновская. Центр — с. Сафоново;
 Талицкая. Центр — с. Талицкий Чамлык;
 Шукавская. Центр — с. Шукавка;
 Щученская. Центр — с. Щучье.

В 1925 году было осуществлено укрупнение волостей с 30 до 11.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Усманского уезда

Уезды Тамбовской губернии
Усманский уезд